Francisco I de Saxe-Lauemburgo (1510 – Buxtehude, 19 de março de 1581) era o filho mais velho e único filho homem do Duque de Magno I de Saxe-Lauemburgo e Catarina de Brunsvique-Volfembutel (1488 – Neuhaus, 29 de julho de 1563), filha do Duque Henrique IV (o Malvado) de Brunsvique-Luneburgo. Francisco I sucedeu a seu pai, em 1543, como duque de Saxe-Lauemburgo, mas renunciou em favor de seu filho Magno II, em 1571. Dois anos mais tarde, ele reassumiu e foi sucedido por Francisco II, em 1581.

Vida 
Com sua economia, Francisco I mergulhou Saxe-Lauemburgo em dívidas profundas, para este fim, ele penhorou a maioria dos feudos ducais a seus credores. Em 1550, Francisco I exerceu sua influência para fazer o capítulo catedral do vizinho Príncipe-Bispado de Ratzeburg eleger seu filho de 7 anos de idade, Magnus como futuro príncipe-bispo, no entanto, os cônegos se recusaram.

Muito endividados e sem mais necessidade de boas relações com o Príncipe-Bispado, Francisco I saqueou a Catedral de Ratzeburg, em 1552. Em 1558, ele conquistou o mosteiro príncipe-episcopal brigitino de Marienwohlde, perto de Mölln, saqueou e demoliu o claustro, forçou seus agricultores vassalos a jurarem lealdade a ele e lhe pagar tributos, e começou a desmatar os bosques do mosteiro, vendendo madeira no exterior.

Em 1571 – altamente endividados – Francisco I renunciou em favor de seu filho mais velho, Magno II, que havia prometido recuperar os ducados penhorados com o dinheiro que ele ganhou como comandante militar sueco e pelo seu casamento com uma princesa sueca. No entanto, Magno não resgatou as penhoras, mas alienou ainda mais posses, o que provocou um conflito entre Magno, seu pai e seus irmãos Francisco (II) e Maurício, bem como as propriedades do ducado, mais crescentes, devido ao temperamento violento de Magno.

Em 1573, Francisco I depôs Magno e reassumiu o trono, enquanto Magno fugiu para a Suécia, terra natal de sua esposa, Sofia Vasa da Suécia. No ano seguinte, Magno contratou tropas, a fim de tomar Saxe-Lauemburgo com violência. Francisco II, um experiente comandante militar do serviço imperial, e o Duque Adolfo de Holsácia-Gottorp, então Coronel do Círculo Inferior da Saxônia, ajudou Francisco I a derrotar Magno. Em troca, Saxe-Lauemburgo teve de ceder o campo de Steinhorst para a Holsácia-Gottorp de Adolfo, em 1575. Francisco II novamente ajudou seu pai a inibir a segunda militar tentativa de Magno para derrubar seu pai, em 1578. Francisco I, em seguida, fez de Francisco II seu chefe de estado, na verdade, governate do ducado.

Em 1581 - pouco antes de morrer e depois de consultas com o seu filho, o Príncipe-Arcebispo Henrique de Brema e o Sacro Imperador Rodolfo II, mas não com seus outros filhos, Magno e Maurício - Francisco I fez de seu terceiro filho, Francisco II, que considerava o mai hábil, seu único sucessor, violando as regras da primogenitura. Isto cortou as relações difíceis com os domínios do ducado, que lutavam contra a prática ducal de crescente endividamento.

Casamento e descendência 

Em 8 de fevereiro de 1540, Francisco I se casou, em Dresda, com Sibila da Saxônia (Freiberg, 2 de maio de 1515 – Buxtehude, 18 de julho de 1592), filha de Henrique IV, Duque da Saxônia. Eles tiveram os seguintes filhos:

 Alberto (1542 – 1544)
 Doroteia (Luneburgo, 11 de março de 1543 – Herzberg am Harz, 5 de abril de 1586), ∞ Wolfgang, Duque de Brunsvique-Grubenhagen (1531 – 1595)
 Magno II (1543 – Ratzeburg, 14 de maio de 1603)
 Úrsula (1545 – Schernebeck, 22 de outubro de 1620), casou-se em 1569, com Henrique, Duque de Brunsvique-Dannenberg
 Francisco II (1547 – 1619)
 Henrique (1 de novembro de 1550 – Vörde, 22 de abril de 1585), como Henrique III, Príncipe-Arcebispo de Brema (1567 - 1585), Príncipe-Bispo de Osnabruque (Henrique II, 1574 - 1585) e Paderborn (Henrique I, 1577 - 1585), casou-se com Ana de Broich
 Maurício (551 – 1612), casou-se, em 1581, com Catarina de Spörck, divorciaram em 1582
 Sidônia Catarina (? – 1594), casou-se, em 1567, com (1) Venceslau III Adão, Duque de Teschen e, em 1586, com (2) Emérico III Forgach, Administrador do Ducado de Teschen
 Frederico (1554 – Colônia, 1586), Cônego nas Catedrais de Colônia e Brema.

Filhos ilegítimos com Elza Rautenstein:

 Francisco Rautenstein (? – depois de 26 de dezembro de 1618)
 Catarina Rautenstein (1565 – 1587), ∞ em 1579, com Johann Grotjan

Ascendência

Notas 

Nascidos em 1510
Mortos em 1581
Casa de Ascânia